Abell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Abell House (Middletown), Kentucky, ID-Nr. 80001635
 Abell House (Leonardtown), Maryland, ID-Nr. 03001324

 Abell-Gleason House in Charlottesville, Virginia, ID-Nr. 01000151
 Abell-Kilbourn House in Martinsburg, West Virginia, ID-Nr. 94001290
 Abell Farmhouse and Barn in Cazenovia, New York, ID-Nr. 87001860